Une agrafe est une petite pièce métallique servant à fixer des feuilles de papier, du carton plus ou moins épais, ou même des matériaux plus durs mais minces : bois, tôle, etc.

Agrafe peut aussi désigner :
 agrafe, en architecture, un élément de clef de voûte ;
 agrafe, un petit accessoire utilisé pour réaliser des palissages ;
 , en chirurgie, pour réaliser une suture ;
 agrafe, sur les médailles commémoratives, se fixe sur le ruban et permet d'indiquer le lieu géographique ou le nom des opérations et missions qui ont valu la médaille à son bénéficiaire ;
 agrafe, un type de piercing en forme d'agrafe de papeterie ;
 agrafe, en musique, une pièce métallique percée qui délimite la partie libre de la corde sur un piano (on n'en utilise généralement pas dans l'extrême aigu, et de nombreux pianos n'en utilisent pas du tout).

Voir aussi 
 Fibule, une agrafe, généralement en métal, qui sert à fixer les extrémités d'un vêtement